

События 
	
 Июль — Генрих II Плантагенет подчинил Бретань и отдал её своему сыну Джеффри, помолвив его с наследницей Констанцией Бретонской.
 Кларендонская ассиза Генриха II Английского.
 Взятие португальцами Эворы.
 Начало войны нескольких немецких феодалов против Генриха Льва.
 Образование княжества Мекленбург.
 Руайдри Уа Конхобайр стал верховным королём Ирландии.
 Первое упоминание в новгородской летописи о городе Великие Луки.
 Стефан Неманя становится Великим жупаном Великого княжества Сербии (Рашки) (1168?).
 1166—1189 — Король Сицилии Вильгельм II Добрый (1154—1189).
 1166—1168 — 79-й император Японии Рокудзё (1164-76).
 1166, август — 1169, апрель — Годы Нинъан. (Япония)
 Имамом низаритов становится Нур ад-Дин Мухаммед II (до 1210 года).
 Трибхуванадитьяварман приходит к власти в Кхмерской империи после убийства Яшовармана II.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1166 году
 Ли Синьчуань, южносунский учёный и чиновник.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1166 году
 9 января — Хасан II ибн Мухаммед, имам низаритов.
 Ахмед Ясави, поэт-суфий.

См. также

Примечания